Termenul „dezambiguizare” se poate referi la:
floare
prenume feminin ziua onomastică fiind la 22 iulie
Maria Magdalena
Magdalena Binder
Anna Magdalena Wilcke
Magdalena Cernat
Magdalena Neuner
denumiri geografice
Insulele Magdalena
Râul Magdalena

Vezi și
Listă de zile onomastice

Prenume feminine